Мурьель-де-Сапардьель ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 22,55 км². Население — 183 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 79 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Вальядолида